Phobia (band), een Amerikaanse muziekgroep
Phobia (album van The Kinks), een muziekalbum van de Britse rockband The Kinks
Phobia (album van Breaking Benjamin), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Breaking Benjamin
Phobia (film), een film uit 1980 onder regie van John Huston
Phobia (2013), een film uit 2013 onder regie van Rory Douglas Abel, ook uitgebracht als Alone